Taimen kan avse:
 Taimen – en fiskart i familjen laxfiskar
 Taimen – dialekt i Älvkarleby för öring